

Села:
 Суховоля — Волинська область, Луцький район
 Суховоля — Житомирська область, Звягельський район
 Суховоля — Житомирська область, Житомирський район
 Суховоля — Львівська область, Золочівський район
 Суховоля — Львівська область, Львівський район
 Суховоля — Львівська область, Червоноградський район
 Суховоля — Рівненська область, Вараський район
Залізниця:
 Суховоля — залізнична станція Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці;
 Суховоля — пасажирський залізничний зупинний пункт Львівської дирекції Львівської залізниці.

Населені пункти та їхні частини
 Суховоля — місто в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Суховоля — гміна в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Суховоля — село, в гміні Адамув Замотського повіту Люблінського воєводства
 Суховоля — село в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Суховоля — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Суховоля — село в гміні Осек Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Суховоля — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Суховоля — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Суховоля — частина села Ґодзішув у гміні Ґодзішув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Суховоля — частина села Зволя в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Суховоля — частина села Лазори в гміні Гарасюки Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Суховоля — колонія в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Суховоля — лісова осада в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Суховоля — лісова осада в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства

Примітки